Владисла́в Я́ковлев:
 Яковлев, Владислав Викторович (род. 1980) — супервайзер конкурсов Европейского вещательного союза.
 Яковлев, Владислав Геннадьевич (род. 2002) — российский футболист.
 Яковлев, Владислав Павлович (род. 1993) — казахстанский гребец.